Tellin (Waals: Telin) is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente telt ruim 2000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden
Het Klokken- en beiaardmuseum was ondergebracht in een voormalige postkoetsherberg. Het museum was geopend van 1992 tot 2013.

Afbeeldingen

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Externe links 
 tellin.be Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)